Die Fußball-Bezirksklasse Westfalen 1934/35 war die zweite Spielzeit der zweitklassigen Fußball-Bezirksklasse Westfalen im Sportgau Westfalen. Die Bezirksklasse wurde zu dieser Spielzeit auf sechs Gruppen erweitert, die beiden letztjährigen Gruppen Industriebezirk 1 und Industriebezirk 2 wurden in die neu geschaffenen Gruppen Dortmund, Gelsenkirchen und Bochum aufgeteilt. Die jeweiligen Gruppensieger qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde zur Gauliga Westfalen 1935/36, in der zwei Aufsteiger in die erstklassige Gauliga ermittelt wurden. Dort setzten sich der Erler SV 08 und TuS Bochum 08 im Rundenturnier durch und spielten in der kommenden Spielzeit somit erstklassig.

Gruppe 1 – Dortmund

Gruppe 2 – Gelsenkirchen

Gruppe 3 – Münster

Gruppe 4 – Arnsberg

Gruppe 5 – Minden

Gruppe 6 – Bochum

Quellen 
 Markus Fiesseler: 100 Jahre Fußball in Nordrhein-Westfalen – Eine Chronik in Tabellen. Agon-Sportverlag, Kassel 1997, .

1934
Fußballsaison 1934/35